Die 5000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 8. Februar 2014 in der Adler Arena ausgetragen.

Alle Medaillengewinner kamen aus den Niederlanden. Gold ging an den Titelverteidiger Sven Kramer. Silber gewann Jan Blokhuijsen und Bronze ging an Jorrit Bergsma

Rekorde

Bestehende Rekorde 
Folgende Rekorde waren vor dem Wettkampf gültig:

Neue Rekorde 
Während des Wettkampfes wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Ergebnisse

Weblinks 

 

05000 m (Manner)